Osoby o tym nazwisku:
 Albert Adamkiewicz – polski lekarz patolog, neurolog i neuroanatom
 Franciszek Adamkiewicz – polski inżynier, polityk
 Jadwiga Adamkiewicz-Janowska – polska lekkoatletka
 Jan Krzysztof Adamkiewicz – polski poeta
 Jerzy Adamkiewicz – polski dyplomata
 Marek Adamkiewicz – polski działacz opozycyjny w PRL

Polskie nazwiska